Portlock ist der Name von
Nathaniel Portlock (~1749–1817), britischer Marineoffizier und Entdecker 
Joseph Ellison Portlock (1794–1864), britischer Geologe und Soldat, Sohn des Nathaniel Portlock
Geografisches
Portlock Island, Australien